Tichomirowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Walerjewna Tichomirowa (* 1984), russische Tischtennisspielerin
 Walentina Nikolajewna Tichomirowa (* 1941), sowjetische Leichtathletin